Pat Choate (1941– ), économiste américain ;
 Randy Choate (1975– ), lanceur de relève gaucher de baseball.